Unbehagen bezeichnet:
 Ärger (Verdruss), eine spontane, innere, emotionale Reaktion auf eine Situation, eine Person oder eine Erinnerung
 Das Unbehagen in der Kultur, eine Schrift Sigmund Freuds aus dem Jahr 1930
 Unbehagen (Album) ein Album der Sängerin Nina Hagen von 1979

Siehe auch